Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Енн Генрікссон з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мануела Малєєва (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Гретхен Магерс (1-ше коло)
  Террі Фелпс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 U.S. Women's Hard Court Championships Draw 

1989
Одиночний розряд